„Шат на патката главата“ е вторият идиоматичен албум на „Ку-ку““.

Съдържание 
 „Дулсинея“
 „Шат! – на патката главата“
 „Тупан текно“
 „Рокендрол на падащите бабички“
 „Малка антиполитическа“
 „Шъ та праа да умиргаш“
 „Зима е“ (Summertime)
 „Очи черние президентские“
 „Вървят ли двама“

Източници 
 www.textowete.com, Каналето, „Шат на патката главата“ (1994)

Албуми на Слави Трифонов
Музикални албуми от 1994 година
Попфолк албуми